Светлана Игнатьева:
 Игнатьева, Светлана Андреевна (род. 1990) — российская футболистка.
 Игнатьева, Светлана Викторовна (род. 1948) — юрист.